Este artigo lista países soberanos, territórios e uniões supranacionais por ganhadores do Prêmio Nobel per capita. Os números incluem todos os Prêmios Nobel concedidos a indivíduos até 14 de outubro de 2019. Os números da população são os valores atuais, e o número de laureados é dado por 10 milhões. Apenas países soberanos são classificados; entidades não classificadas são marcadas em itálico.

Todos os prêmios 
Todos os cinco prêmios (Química, Literatura, Paz, Física e Fisiologia ou Medicina) e o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas são considerados.

Prêmios científicos 
Apenas os prêmios de Química, Física, Fisiologia ou Medicina e o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas são considerados.

Critérios de inclusão 
A lista de ganhadores do Nobel por país foi compilada pela BBC News usando os seguintes critérios: 

 Os prêmios são atribuídos ao país ou países indicados na biografia do vencedor no site do comitê do Prêmio Nobel (www.nobelprize.org).
 Quando o site menciona vários países em relação a um vencedor do prêmio (país de nascimento; país de cidadania; país de residência no momento da premiação), cada um desses países é creditado como vencedor do prêmio.
 Quando um prêmio tem vários vencedores, o país (ou países) de cada vencedor é creditado.
 Os prêmios que foram recusados pelo vencedor estão incluídos.
 Os prémios ganhos por organizações não são atribuídos a países.
 Os vencedores da Bielorrússia e da Ucrânia não são creditados à Rússia. Os vencedores nascidos no que era então a Polônia, mas agora é a Ucrânia, são creditados à Polônia.

Veja também 

 Lista de laureados com o Nobel
 Lista de ganhadores do Nobel por país
 Lista de cristãos ganhadores do Nobel

Referências 

Listas de países
Prémio Nobel